Ernest Nuamah – calciatore ghanese, attaccante
 Fred Nuamah – attore e produttore cinematografico ghanese
 Kwabena Twum-Nuamah – politico ghanese
 Patrick Nuamah – calciatore italiano
 Stephen Nuamah Mensah – politico ghanese